Mate Pavić e Michael Venus erano i detentori del titolo ma Venus ha deciso di prendere parte al concomitante torneo di Delray Beach. Pavić ha fatto coppia con Alexander Peya, ma i due hanno perso nei quarti di finale contro Robin Haase e Dominic Inglot.

In finale Julien Benneteau e Nicolas Mahut hanno sconfitto Haase e Inglot con il punteggio di 6-4, 69-7, [10-5].

Teste di serie 

  Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (campioni)
  Mate Pavić /  Alexander Peya (quarti di finale)

 Rohan Bopanna /  Jeevan Nedunchezhiyan (primo turno)
 Wesley Koolhof /  Matwé Middelkoop (quarti di finale)

Alternate 
  Maxime Chazal /  David Guez (quarti di finale)

Wildcard 

  Nick Kyrgios /  Matt Reid (semifinale)

 Lucas Miedler /  Maximilian Neuchrist (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2017